Чарышское — название населённых пунктов в России:

 Чарышское — село в Усть-Калманском районе Алтайского края.
 Чарышское — село в Чарышском районе Алтайского края.